Gulczewo peut désigner :

Toponymie

 Gulczewo, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Gulczewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gulczewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.